Noppenstein steht für:
 Bauform von Bodenindikatoren in Bodenleitsystemen
 Klemmbaustein